Frégate ist der Name verschiedener Inseln:

 Frégate (Mauritius) in der Nähe von Rodrigues
 Frégate (Seychellen)
 Frégate (Frankreich) in der Nähe von Saint-Barthélemy

Siehe auch:
 Frigate Range, Gebirgskette in der Ross Dependency, Antarktika